Хухелна може бити:

 Хухелна (Опава), (Chuchelná) насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Хухелна (Семили), (Chuchelna) насељено мјесто у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република